Secret Service (Service secret en français) peut faire référence  à :

Agences gouvernementales 
 United States Secret Service, une agence fédérale américaine,
 South African Secret Service, une agence de renseignement sud-africaine.

Cinéma 
 Secret Service, un film américain de Hugh Ford sorti en 1919
 Secret Service, un film américain de J. Walter Ruben sorti en 1931
 Kingsman : Services secrets, un film américano-britannique de Matthew Vaughn sorti en 2015

Jeu vidéo 
 Secret Service, un jeu vidéo sorti en 2001
 Secret Service, un jeu vidéo sorti en 2008

Télévision 
 The Secret Service, une série télévisée britannique pour enfants sortie en 1969
 Secret Service, un téléfilm américain sorti en 1977
 Secret Service, une série télévisée des années 1990

Autres 
 Secret Service, un groupe de musique pop - new wave suédois
 Secret Service, un manga de Cocoa Fujiwara